Rudzisken ist ein deutscher Ortsname:
 Rudzisken (1928 bis 1945: Rudau), Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Rudziska im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Rudzisken (1930 bis 1945: Rudau), Forsthaus im Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Rudziska  (Osada) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen